Bryar ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Bryar (* 1979), US-amerikanischer Rockschlagzeuger (My Chemical Romance), siehe My Chemical Romance 
 Claudia Bryar (1918–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Bryar (1910–1985), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Briar